Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 16 van 1985 was het kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 16 van 1985. Op het toernooi werd gewerkt via een knock-outsysteem, waarbij de twee landen steeds een uit- en thuiswedstrijd tegen elkaar spelen. De drie winnaars mogen deelnemen aan het wereldkampioenschap voetbal dat gespeeld wordt in China.

Gekwalificeerde landen
De landen die zich voor het wereldkampioenschap gekwalificeerd hebben zijn:

Wedstrijden

Eerste ronde

Guinee kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Zambia kwalificeert zich voor de tweede ronde.

Tweede ronde

Nigeria kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.

Guinee kwalificeert zich voor het hoofdtoernooi.

Congo-Brazzaville kwalificeert zich na strafschoppen (4–2) voor het hoofdtoernooi.

Externe link
CAF – online
RSSSF

Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in 1985